Il termine metà può fare riferimento a:
Metà (araldica)
Metà (album)
Metà – supermercati

Altri progetti